Egilsay kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Egilsay, Shetlandsöarna, öar, Skottland, 
 Egilsay, Orkneyöarna, ö, Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar